

Geografia 
Triplett – comunità non incorporata del Kentucky
Triplett – città del Missouri
Triplett – comunità non incorporata della contea di Clay, nella Virginia Occidentale
Triplett – comunità non incorporata della contea di Roane, nella Virginia Occidentale

Persone 
Kirk Triplett – golfista statunitense
Sally Ann Triplett – cantante e attrice britannica
Samuel Triplett – militare statunitense
Wallace Triplett – giocatore di football americano statunitense